Castelvecchio (dt. alte Burg bzw. alte Festung) bezeichnet die italienischen Gemeinden

 Castelvecchio Calvisio in der Provinz L’Aquila
 Castelvecchio di Rocca Barbena (Provinz Savona)
 Castelvecchio Subequo (Provinz L’Aquila)
 Castelvecchio, seit 1864 Castel di Tora

sowie Ortsteile (Frazioni) von

 Barga (Toskana) (als Castelvecchio Pascoli), (Provinz Lucca)
 Capannori (als Castelvecchio di Compito), (Provinz Lucca)
 Firenzuola (Toskana), (Provinz Florenz)
 Massa Martana in Umbrien
 Monte Porzio in den Marken
 Pescia (Provinz Pistoia)
 Preci in Umbrien
 Valdagno in Venetien

weiter bezeichnet der Begriff
 Castelvecchio (Castelvecchio di Sala), Burgruine bei Piazza al Serchio
 Castelvecchio di San Gimignano, Burgruine bei San Gimignano
 Castelvecchio, Teil der Altstadt von Siena
 das Castelvecchio in Verona
 Castelvecchio (Piozzano),  Burgruine im Zentrum der Gemeinde Piozzano in der italienischen Emilia-Romagna